Kerkhoven bezeichnet:

 eine Kleinstadt im Swift County im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota, siehe Kerkhoven (Minnesota)
 ein Township im Swift County im US-amerikanischen Bundesstaat Minnesota, siehe Kerkhoven Township
 einen Stadtteil der belgischen Stadt Lommel
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (11432) Kerkhoven

Van Kerkhoven ist der Familienname folgender Personen:

 Ella Van Kerkhoven (* 1993), belgische Fußballspielerin
 Marianne Van Kerkhoven (1946–2013), belgische Dramaturgin und Theaterkritikerin
 Robert Van Kerkhoven (* 1924), belgischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Vandekerckhove
 Kerckhove
 Kerckhoven
 Kerkhove
 Kerkhofen